Аккуб (Аккув; ; ; «коварный») — несколько библейских персонажей:

 Аккуб — сын Элиоэная (Елиоеная), потомок Иехонии, из иудейской царской фамилии (),
 Аккуб — левит, привратник восточных ворот храма / царского двора (; ; ).
 Аккуб — левит, помогавший Эзре разъяснять закон ().
 Аккуб — из Нефинеев, сыны которого возвратились из плена с Зоровавелем ().

См. также 
 Якуб

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета